

Geografia
 Ducey – comune francese situato nel dipartimento della Manica
 Cantone di Ducey – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Avranches

Persone
 Caroline Ducey – attrice francese
 Doug Ducey – politico statunitense
 John Ducey – attore statunitense